Naron kan syfta på:

Geografi

Kirgizistan 
1 Naryn (oblasthuvudort),

Spanien 
2 Narón (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
3 Narón (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Kirgizistanförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar